Velika nagrada Abu Dabija 2012 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 4. novembra 2012 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Kimi Räikkönen, Lotus-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Lewis Hamilton je osvojil najboljši štartni položaj in vodil do devetnajstega kroga, ko je odstopil zaradi okvare črpalke za gorivo. S tem je vodstvo prevzel Kimi Räikkönen, ki ga je zadržal do cilja in dosegel prvo zmago za moštvo Lotus-Renault. Drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, tretje pa Sebastian Vettel, ki je štartal iz boksov po diskvalifikaciji na kvalifikacijah zaradi kršitve pravila o gorivu. Dvakrat je na stezi posredoval varnostni avtomobil zaradi trčenj. S tem se je Alonso približal vodilnem v dirkaškem prvenstvu Vettlu na deset točk zaostanka.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:41,497
| 1:40,901
| 1:40,630
| 1
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:41,933
| 1:41,277
| 1:40,987
| 2
|-
! DSQ
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:42,160
| 1:41,511
| 1:41,073
| PL
|-
! 3
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:41,981
| 1:41,907
| 1:41,226
| 3
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:42,222
| 1:41,532
| 1:41,260
| 4
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:42,342
| 1:41,873
| 1:41,290
| 5
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:41,939
| 1:41,514
| 1:41,582
| 6
|-
! 7
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:41,926
| 1:41,698
| 1:41,603
| 7
|-
! 8
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:41,974
| 1:41,846
| 1:41,723
| 8
|-
! 9
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:42,046
| 1:41,620
| 1:41,778
| 9
|-
! 10
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:42,579
| 1:42,019
|
| 10
|-
! 11
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:42,624
| 1:42,084
| 
| 11
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:42,572
| 1:42,218
|
| 12
|-
! 13
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:42,735
| 1:42,289
|
| 13
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:43,298
| 1:42,330
|
| 14
|-
! 15
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:43,582
| 1:42,606
|
| 15
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:43,280
| 1:42,765
|
| 16
|-
! 17
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:44,058
|
|
| 17
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:44,956
|
|
| 18
|-
! 19
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:45,089
|
|
| 19
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:45,151
|
|
| 20
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:45,426
|
|
| 21
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:45,766
|
|
| 22
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:46,382
|
|
| 23
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 55
| 1:45:58,667
| 4
| 25
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 55
| +0,852
| 6
| 18
|-
! 3
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 55
| +4,163
| PL
| 15
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +7,787
| 5
| 12
|-
! 5
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 55
| +13,007
| 3
| 10
|-
! 6
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 55
| +20,076
| 15
| 8
|-
! 7
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 55
| +22,896
| 8
| 6
|-
! 8
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 55
| +23,542
| 14
| 4
|-
! 9
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 55
| +24,160
| 12
| 2
|-
! 10
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 55
| +27,463
| 16
| 1
|-
! 11
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 55
| +28,075
| 13
|
|-
! 12
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 55
| +34,906
| 17
|
|-
! 13
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 55
| +47,764
| 18
|
|-
! 14
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 55
| +56,473
| 21
|
|-
! 15
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 55
| +56,768
| 11
|
|-
! 16
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 55
| +1:04,595
| 20
|
|-
! 17
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 55
| +1:11,778
| PL
|
|-
! Ods
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 41
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 37
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 37
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 19
| Črpalka za gorivo
| 1
|
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 7
| Trčenje
| 23
|
|-
! Ods
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 7
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012